Dioksetandion se može odnositi na:
 1,2-Dioksetandion
 1,3-Dioksetandion